

Блумінгдейл — місто, штат Джорджія
 Блумінгдейл — місто, штат Індіана
 Блумінгдейл — місто, штат Нью-Джерсі
 Блумінгдейл — селище, штат Іллінойс
 Блумінгдейл — селище, штат Мічиган
 Блумінгдейл — селище, штат Огайо
 Блумінгдейл — переписна місцевість, штат Флорида
 Блумінгдейл — переписна місцевість, штат Теннессі